Parnov est un patronyme porté notamment par :

 Aleksandr Parnov (1959-), athlète ouzbek ;
 Elizabeth Parnov (1994-), athlète russo-australienne ;
 Vicky Parnov (1990-), athlète australienne spécialiste du saut à la perche.